Ервинг има више значења:
 Ервинг
 Ервинг (Илиноис)
 Ервинг (Тексас)